Rotella est le nom :
 de Rotella, une ville d'Italie.
 de Rotella, un bonbon à la réglisse fruitée de la marque Haribo.
 Mimmo Rotella (1918-2006), artiste plasticien italien
 Sarah Rotella (1986-), réalisatrice canadienne